Passion –  musical Stephena Sondheima
 Passion – album black metalowego zespołu Anaal Nathrakh
 Passion – album brytyjskiego muzyka Petera Gabriela (muzyka z filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa reżyserii Martina Scorsese)
 Passion – album koreańskiej piosenkarki Lee Jung-hyun
 Passion – album angielskiej piosenkarki Geri Halliwell
 Passion – singel japońskiej piosenkari Hikaru Utada
 Passion – album zespołu Pendragon
 "Passion" – odcinek serialu telewizyjnego Buffy: Postrach wampirów